Frierson ist der Familienname folgender Personen:

 Eddie Frierson (* 1959), US-amerikanischer Schauspieler
 Leon Frierson (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler
 Katy Frierson (* 1990), US-amerikanische Fußballspielerin
 K. M. Frierson (1909–1988), US-amerikanischer Techniker
 Mary Frierson, US-amerikanische Soulsängerin, bekannt als Wendy Rene
 William L. Frierson (1868–1953), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Frierson bezeichnet außerdem:

 Frierson (Louisiana), einen Ort in den Vereinigten Staaten